Cry, the Beloved Country steht für

 Cry, the Beloved Country (Roman), ein 1948 erschienener Roman des südafrikanischen Autors Alan Paton
 Denn sie sollen getröstet werden (Cry, the Beloved Country), ein Filmdrama des Regisseurs Zoltan Korda aus dem Jahr 1951
 Cry, the Beloved Country (1995), ein Thriller des Regisseurs Darrell Roodt aus dem Jahr 1995
 Cry the Beloved Country, eine Episode aus der Fernsehserie ITV Play of the Week aus dem Jahr 1958